Ekstraliga żużlowa 2005 – szósty, od czasu uruchomienia Ekstraligi i 58. w historii, sezon rozgrywek najwyższego szczebla o drużynowe mistrzostwo Polski na żużlu. Tytułu mistrza Polski z sezonu 2004 broniła drużyna Unii Tarnów.

Wyniki

Tabela po rundzie zasadniczej 

Uwaga: Zespół, który zanotował lepszy bilans dwóch spotkań (u siebie i na wyjeździe) z inną drużyną, otrzymuje jeden punkt bonusowy.

Playoffs 
I runda 
07.08	
Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa	 46:44	
Unia Tarnów - Atlas Wrocław	 65:25 
14.08	
Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 55:35	
Atlas Wrocław - Unia Tarnów	 45:45	

Awans: Unia Tarnów i Włókniarz Częstochowa	

II runda
21.08	
Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz	47:42	
Unia Tarnów - Apator Adriana Toruń	 62:28 
04.09	
Apator Adriana Toruń - Unia Tarnów	 48:42	
Polonia Bydgoszcz - Włókniarz Częstochowa	61:29	

Awans: Unia Tarnów i Polonia Bydgoszcz

o 3. miejsce
12.09	
Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń	58:32
25.09	
Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa	47:43	

Finał	
11.09	
Unia Tarnów - Polonia Bydgoszcz	56:34
25.09	
Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów	44:46

Tabela końcowa sezonu 2005 

2005
2005 w sporcie żużlowym
2005 w polskim sporcie